Аманова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Аманова, Бури Фазиловна (1917 — после 1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов.
 Аманова, Огуль Ораз — звеньевая колхоза «Сынпы-Гореш» Марыйского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Аманова, Ранохон (род. 1994) — узбекистанская пловчиха.
 Аманова, Роза (род. 1973) — киргызская певица, композитор, этномузыковед, народная артистка Кыргызской Республики.
 Аманова, Светлана Геннадьевна (род. 1961) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка России.
 Аманова, Эбиш (1923—?) — звеньевая колхоза «Коммунизм» Ильялинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда. Примечания 

 См. также